Příjmení Malan nosí více významných osobností:

 Adolph Malan (1910–1963) – jihoafrický stíhací pilot RAF za druhé světové války
 David Malan (????) – profesor počítačové vědy 
 Henri Abraham César Malan (1787–1864) – reformovaný teolog, pastor a učitel

Afrikánská příjmení